Municipio de May puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

Lugares (territorios, condominios, divisiones administrativas) 
 Municipio de May (Illinois), municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de May (Minnesota), municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de May (Minnesota), municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de May (Minnesota), municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de May (Misuri), municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de May (Nebraska), municipio ubicado en el condado de Kearney.

Otros casos 
 Municipio de May Day (Kansas), municipio ubicado en el condado de Riley.
 Municipio de Buffalo May (Misuri), municipio ubicado en el condado de McDonald.
 Municipio de May/Smith (Misuri), municipio ubicado en el condado de Laclede.